

Lokalizacje

Austria 
 Inning – miejscowość

Niemcy 
 Inning am Ammersee – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Starnberg
 Inning am Holz – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding

Inne 
 innings

de:Inning
en:Inning (disambiguation)
eo:Inning
fr:Inning
ml:ഇന്നിങ്സ്
nl:Inning